Сла́вин — фамилия русского и еврейского происхождения.

Известные носители

А, Б 
 Славин, Александр Маркович (1897—1993) — заслуженный зоотехник РСФСР, основатель свиноводческого комплекса совхоза «Белая Дача», кандидат экономических наук, подполковник ветеринарной службы, Герой Социалистического Труда.
 Славин, Борис Фёдорович (род. 1941) — российский политолог и публицист, журналист.

И 
 Славин, Иван Яковлевич (род. 1850/1851—1930) — саратовский адвокат и общественный деятель, гласный городской думы.
 Славин, Илья Венедиктович (1883—1938) — советский юрист, профессор, один из основателей института советских судей.
 Славин, Иосиф Еремеевич (1901—1938) — начальник управления военно-учебных заведений РККА, армейский комиссар 2-го ранга.

К 
 Славин, Ким Николаевич (1928—1991) — советский, российский живописец.
 Славин, Константин Львович (Кушель Лейбович; 1921—2003) — прозаик, драматург, сценарист и редактор.

Л 
 Славин, Лазарь Моисеевич (1906—1971) — советский археолог, член-корреспондент АН УССР.
 Славин, Лев Исаевич (1896—1984) — писатель, сценарист и драматург, военкор.

М 
 
 Славин, Моррис (1913—2006) — американский историк.

Н

Р, С, Ш 
 Славин, Ричард (Радханатх Свами; род. 1950) — американский кришнаитский гуру.
 Славин, Самуил Венедиктович (1901—1989) — экономист, доктор наук, исследователь Арктики.
 Славин, Шимон (род. 1941) — израильский учёный, профессор медицины.



Составные фамилии 
 Славин-Протопопов, Александр Павлович (1814—1866) — российский драматический актёр и писатель.

Вымышленный персонаж 
 Виталий Славин — главный герой сериала «ТАСС уполномочен заявить…» по одноимённому роману Ю. Семёнова.

Топоним 
 Славин — посёлок, Дергачёвский район, Саратовская область, Россия

См. также 
 Словин